Der Roseau ist ein Fluss auf der Karibikinsel St. Lucia.

Er fließt vom Hochland in nordwestliche Richtung, parallel südlich des Cul de Sac, und mündet südlich der Hauptstadt Castries ins Karibische Meer.

Literatur 
 Geografie der Welt – Eine Enzyklopädie, Bechtermünz Verlag, 1997, Seite 92, ISBN 3-86047-603-3

Fluss in der Karibik
0Roseau